Rüden steht für:

 Haus zum Rüden, historisches Gebäude im Quartier Rathaus in Zürich

Rüden ist der Name folgender Orte:

 Rüden (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Oben- und Untenrüden
 Rüden (Berneck), Weiler in der Ortschaft Berneck im Kanton St. Gallen, Schweiz

Rüden ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Thelen-Rüden (1836–1900), österreichischer Bildnis- und Genremaler sowie Theaterschauspieler
 Henning Rüden (um 1500 – um 1563), deutscher Buchdrucker und -händler, siehe Henning Rüdem
 Henning Rüden (1942–2021), deutscher Hygieniker und Mediziner
 Peter von Rüden (* 1946), deutscher Medienwissenschaftler

Siehe auch:

 Rhüden